Senza peut désigner :
 La Senza, entreprise canadienne de textiles ;
 Senza Tregua, groupuscule d'extrême gauche italien ;
 Senza Confini, nom commercial désignant le regroupement de six stations de ski en Autriche ;
 Senza (plus connu sous le nom de Sanza), instrument de percussion africain.